Енч (Jenč) — серболужицкая фамилия.

 Известные носители
 Енч, Корла Август (1828—1895) — серболужицкий писатель, филолог, библиограф и общественный деятель.
 Енч, Гейнц (1917—1994) — гауптшарфюрер СС в концлагере Маутхаузен и Гузен.
 Енч, Рудольф (1903—1979) — серболужицкий историк литературы, лингвист и культурный деятель.

 Женский вариант
 Е́нчец (Jenčec)
 Енчец, Ганка (род. 1983) — лужицкая писательница и драматург.